Las Brisas peut désigner :

Toponymes

Las Brisas : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Cristóbal Rojas dans l'État de Miranda ;
 Las Brisas : capitale de la paroisse civile de Las Brisas de la municipalité de Cristóbal Rojas dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme